Gillberg är ett svenskt efternamn som burits av bland andra

 Axel Gillberg (1861–1915), arkitekt
 Bengt Gillberg (född 1931), skådespelare
 Björn Gillberg (född 1943), författare och miljödebattör
 Carl Gustaf Gillberg (1774–1855), tecknare och litograf
 Carl-Fredrik Gillberg (1909–2000), militär
 Christopher Gillberg (född 1950), svensk psykiatriker och forskare 
 Erik Gillberg (1888–1975), företagare
 Gabriel Wilhelm Gillberg (1801–1890), affärsman i Uppsala
 Ivar Gillberg (aktiv omkring 1900), långdistanslöpare
 Jacob Gillberg (1724–1793), svensk kopparstickare
 Jacob Axel Gillberg (1769–1845), svensk miniatyrmålare 
 Jan Gillberg (född 1935), publicist och tidningsutgivare
 Jonas Gillberg (1894–1960), filmfotograf och regissör
 Nils Gillberg (1806–1849), ämbetsman och musiker

Se även 
 Gillberga, Borgholms kommun, en radby på Öland
 Gillberga församling (Karlstads stift)
 Gillbergs härad

Svenska efternamn